Příjmení Barlow nese více osobností:

 Barriemore Barlow (* 1949) – anglický bubeník
 Gary Barlow (* 1971) – anglický zpěvák, skladatel, pianista a hudební producent
 John Perry Barlow (1947–2018) – americký básník, esejista, textař a aktivista
 Peter Barlow (1776–1862) – anglický matematik a fyzik

Externí odkazy